Субботино — название населённых пунктов в России:

 Субботино — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Субботино — хутор в Россошанском районе Воронежской области.
 Субботино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Субботино — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Субботино — село в Шушенском районе Красноярского края.
 Субботино — село в Сафакулевском районе Курганской области.
 Субботино — село в Солнцевском районе Курской области.
 Субботино — деревня в Измалковском районе Липецкой области.
 Субботино — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Субботино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области, городское поселение Верея.
 Субботино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области, сельское поселение Веселёвское.
 Субботино — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Субботино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Субботино — село в Гагинском районе Нижегородской области.
 Субботино — деревня в Краснобаковском районе Нижегородской области.
 Субботино — деревня в Никольском районе Пензенской области.
 Субботино — село в Захаровском районе Рязанской области.
 Субботино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Большое Субботино
 Малое Субботино